Iguaraçu kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Igarassu, ort, Pernambuco, 
 Iguaraçu (kommun i Brasilien), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar